Вів'є́-дю-Лак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південний схід від Парижа, 85 км на схід від Ліона, 9 км на північ від Шамбері.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 842 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2072,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вів'є-дю-Лак на сайті французького Національного інституту географії 
 Вів'є-дю-Лак на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вів'є-дю-Лак на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вів'є-дю-Лак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вів'є-дю-Лак на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Савоя

Примітки 

Муніципалітети департаменту Савоя